Ulf Peter Jörgen Jönsson, švedski hokejist, * 29. september 1972, Ängelholm, Švedska.

Jönsson je v švedski ligi igral za kluba Rögle BK in Färjestads BK, v sezoni 1999/20 pa je igral v ligi NHL za kluba New York Islanders in Anaheim Ducks. Petkrat je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2005/06 in 2008/09, v sezoni 1996/97 je bil izbran za švedskega hokejista leta, v sezoni 2001/02 je bil prvi strelec švedske lige, v sezoni 1998/99 pa je bil izbran za najboljšega napadalca švedske lige. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, kjer je osvojil dve zlati medalji, in dvanajstih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih, treh srebrnih in štirih bronastih medalj. Z 281-imi nastopi je rekorder v švedski reprezentanci, pred tem je rekord držal Jonas Bergqvist z 272-imi. 

Tudi njegov brat Kenny je hokejist. Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih, leta 2019 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 21
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
| 12
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Rögle BK
| Švedska mladinska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 27
| 1
| 8
| 9
|
| 6
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 17
| 10
| 27
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 17
| 14
| 31
|
| 46
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 22
| 4
| 6
| 10
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 16
| 3
| 4
| 7
|
| 38
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 11
| 15
| 26
|
| 40
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 96/97
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 12
| 21
| 33
|
| 58
|
| 14
| 9
| 5
| 14
|
| 14
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 5
| 2
| 7
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 22
| 25
| 47
| +16
| 53
|
| 12
| 2
| 9
| 11
| +13
| 12
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 17
| 24
| 41
| +20
| 44
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -3
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 99/00
|
| 68
| 11
| 17
| 28
| -6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 99/00
|
| 13
| 1
| 2
| 3
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 20
| 26
| 46
| -1
| 32
|
| 15
| 5
| 12
| 17
| +8
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 22
| 17
| 39
| +16
| 20
|
| 10
| 5
| 1
| 6
| +5
| 16
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 16
| 23
| 39
| +9
| 58
|
| 14
| 0
| 4
| 4
| +6
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 4
| 2
| 6
| +7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 49
| 16
| 21
| 37
| +11
| 24
|
| 17
| 6
| 6
| 12
| +13
| 16
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 50
| 11
| 21
| 32
| +19
| 38
|
| 15
| 4
| 4
| 8
| 0
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 48
| 17
| 16
| 33
| +4
| 60
|
| 18
| 9
| 9
| 18
| +13
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 48
| 15
| 32
| 47
| +20
| 44
|
| 9
| 0
| 6
| 6
| 0
| 4
|-
| Färjestads BK
| Evropski pokal
| 06/07
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 9
| 0
| 8
| 8
| +7
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 42
| 6
| 20
| 26
| +4
| 24
|
| 12
| 5
| 5
| 10
| -4
| 12
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 08/09
|
| 42
| 8
| 12
| 20
| +5
| 32
|
| 12
| 3
| 7
| 10
| +11
| 12
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1004
| bgcolor="#7FFF00" | 284
| bgcolor="#7FFF00" | 376
| bgcolor="#7FFF00" | 660
| bgcolor="#7FFF00" | +156
| bgcolor="#7FFF00" | 761
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 191
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" | +62
| bgcolor="#7FFF00" | 132
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Anaheim Ducks
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih